Иван Гоцев Тенчов или Тенчев е български аптекар и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е през 1875 година в българския южномакедонски град Кукуш, тогава в Османската империя, в семейството на крупния търговец Гоце Тенчов. Негови братя са Христо Тенчов – лекар, и Димитър Тенчов – зъболекар, също членове на ВМОРО, както и Кирил Тенчов, завършил финанси.

В 1895 година завършва с десетия випуск Солунската българска мъжка гимназия. След това завършва фармация в Швейцария.

Отваря аптека в Солун заедно с брат си д-р Христо Тенчов, в махалата Гелемер-капия (по сведения на Иван Крайничанец). През 1906 година с брат си Кирил Тенчов отваря аптека „Надежда“ в Солун. През 1905 година на Солунския окръжен конгрес е избран за председател на Солунския окръжен комитет на ВМОРО. През 1908 година срещу двамата братя в аптеката е извършно покушение от двама гърци, но няма загинали.

Умира на 5 май 1909 година в Солун от туберкулоза.

Родословие

Бележки 

Български фармацевти от Македония
Български предприемачи от Македония
Дейци на Българското тайно революционно братство
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Десети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Родени в Кукуш
Починали в Солун
Иван